Села:
 Громівка — Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Громівка — Запорізька область, Приазовський район
 Громівка — Херсонська область, Новотроїцький район
 Громівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

Див. також 
 Громовка — селище в Сакському районі Криму.